Разъезд 132 км — железнодорожный разъезд Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в 8 км от села Турий Рог и 9 км от села Новокачалинск.

На 2013 год через разъезд грузовые и пассажирские операции не производятся.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги